Camp Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Camp Springs (Kentucky)
 Camp Springs (Maryland)
 Camp Springs (North Carolina)
 Camp Springs (Texas)